Појам Рупе, може се односити на:

Хрватска:
 Рупе (Скрадин), насељено место у граду Скрадину, Шибенско-книнска жупанија

Словенија:

 Рупе (Цеље), насељно место у општини Цеље, регија Савињска
 Рупе (Велике Лашче), насељно место у општини Велике Лашче, регија Средишња Словенија